Wolverine est un mot anglais qui désigne un animal de la famille des mustélidés : le « glouton » (aussi appelé « carcajou » en Amérique du Nord). Ce mot peut être utilisé dans les usages ci-dessous.

 Wolverine est le nom d'un porte-avions d'eau douce de l'US Navy
 M10 Wolverine est un chasseur de chars américain utilisé durant la Seconde Guerre mondiale
 Wolverine est un groupe suédois de metal progressif
 The Wolverines ou Wolverine Orchestra, orchestre de jazz des années 1920, où joua notamment Bix Beiderbecke
 Wolverine est un personnage de comics de Marvel Comics, qui a inspiré d'autres œuvres :
 X-Men Origins: Wolverine, une adaptation cinématographique sortie en 2009
 Wolverine : Le Combat de l'immortel, une adaptation cinématographique sortie en 2013
 Wolverine est un jeu vidéo sorti en 1991 sur NES
 Wolverine: Adamantium Rage est un jeu vidéo sorti en 1994 sur Super Nintendo
Wolverines est, dans les films L'Aube rouge sortis en 1984 et en 2012, le nom d'un groupe de résistants américains dans une guerre contre le bloc soviétique.